King Kong — macaco gigante fictício
Sunyata — ou Kōng; conceito do budismo Zen
Donkey Kong — série de jogos eletrónicos

Geografia 
 Congue (Costa do Marfim) — cidade da Costa do Marfim
 Congue (departamento) — departamento da Costa do Marfim
 Congue (Camarões) — cidade dos Camarões

Desambiguações de topônimos